

Persone
Pierre Simon Laplace – matematico e astronomo francese
Víctor Laplace – attore argentino

Altro
4628 Laplace – asteroide
LaPlace – census-designated place (CDP) della Louisiana, Stati Uniti d'America
 – nome giapponese del Pokémon Lapras
Promontorium Laplace – struttura geologica della superficie della Luna